Abdullah ibn Ismail – sułtan Maroka z dynastii Alawitów
 Abdullah IV ibn Husajn – szarif Mekki (1770-1773)
 Abdullah IV – władca Jemenu z dynastii Kasimidów (1837-1840)